Altingsvalget 1987 blev afholdt på Island den 25. april 1987.

Politiske valg i 1987
Politiske valg i Island